Slovo Boo může mít více významů:
 Boo (programovací jazyk) – imperativní programovací jazyk
 Pastýř (souhvězdí) – zkratka souhvězdí Pastýř 
 Bu (postava) – v původní transkripci Boo, hrdinka filmu Příšerky, s. r. o.
 Boo (Švédsko) – město ve Švédsku